Un oxyfluorure de xénon est un composé chimique de formule générique  où n = 1, 2 ou 3, et p = 2 ou 4, vérifiant l'inégalité 2n+p ≤ 8 (état d'oxydation du xénon) :

 l'oxydifluorure de xénon 
 l'oxytétrafluorure de xénon 
 le dioxydifluorure de xénon 
 le dioxytétrafluorure de xénon 
 le trioxydifluorure de xénon 

L'oxyhexafluorure de xénon  n'a jamais été observé et ne semble pas pouvoir exister, a priori pour les mêmes raisons d'encombrement stérique que l'octafluorure de xénon .

Il s'agit des seuls oxyhalogénures de xénon observés, les oxychlorures ne semblant pas pouvoir être synthétisés.

Article connexe 
 Chimie des gaz nobles

Composé du xénon
Xénon, Oxyfluorure